Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,10 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования стартовали одновременно в двух квалификационных группах 12 августа 2014 года в 10:04.

Финал 

Основные соревнования в толкании ядра у мужчин прошли в вечерней программе первого дня соревнований. Двукратным чемпионом Европы стал Давид Шторль, завоевавший чемпионский титул своей первой же попыткой на 21,41 м.

Примечания

Ссылки 
 

метания
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике